Персида — термин древнегреческого происхождения.

 Персида — в западных странах название Ирана до 1935 года (по-латински Персия).
 Персида — историческая область Фарс (Парс; Парсуаш) в южном Иране, на берегу Персидского залива.

Персоналии 
 Персида — римская благочестивая христианка, которую приветствует апостол Павел в своём «послании к Римлянам», называя её «возлюбленной и много потрудившейся о Господе» ().
 Персида Ненадович (1813—1873) — княгиня Сербии.

Литература 
 «Персида» — повесть Ю. С. Грачёва (1911—1973) о временах первохристианской Церкви.

Примечания